

Geografia

Francia 
 Trun – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)

Svizzera 
 Trun – comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)